

Accezioni comuni 
Bergamasco – tutto ciò che è di pertinenza di Bergamo o alla sua provincia
Dialetto bergamasco – dialetto gallo-italico della città

Persone 
Arturo Bergamasco (1951) – rugbista italiano
Ernesto Bergamasco (1950) – pugile italiano
Mauro Bergamasco (1979) – rugbista italiano
Mirco Bergamasco (1983) – rugbista italiano
Sonia Bergamasco (1966) – attrice italiana

Finanza
Credito Bergamasco – istituto di credito di proprietà del gruppo Banco Popolare

Gastronomia
Salame bergamasco – salume tipico della provincia di Bergamo

Geografia

Italia
Bergamasco – comune della provincia di Alessandria
Bergamasco – frazione di Montù Beccaria in provincia di Pavia
Caprino Bergamasco – comune della provincia di Bergamo
Cisano Bergamasco – comune della provincia di Bergamo
Locate Bergamasco – l'unica frazione di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo
Fosso bergamasco – canale artificiale della pianura bergamasca

Musica
Concerto bergamasco – composizione di Johann Simon Mayr

Razze canine
Pastore bergamasco – razza canina italiana

Tessitura
Panno grosso bergamasco – tessuto pregiato

Pagine correlate
Bergamasca